Back Where I Belong est le second single extrait du sixième album studio de Sum 41, Screaming Bloody Murder.

Notes et références 

Single musical sorti en 2011